Het WTA-tennistoernooi van Parijs (officieel Open Gaz de France) van 2002 vond plaats van 4 tot en met 10 februari 2002 in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Amélie Mauresmo was het derde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het eerste reekshoofd, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. Voor de finale moest haar beoogde tegenstandster, de als vierde geplaatste Joegoslavische Jelena Dokić, zich terugtrekken wegens een dijbeenblessure. Williams wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Parijs op haar naam te schrij­ven. Het was haar 23e WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin was als tweede geplaatst, en kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde – zij bereikte de kwartfinale, die zij verloor van de Amerikaanse Monica Seles.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Iva Majoli en Virginie Razzano had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Razzano speelde samen met Émilie Loit – zij strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Daniela Hantuchová en Jelena Lichovtseva, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Nathalie Dechy en Meilen Tu won het toer­nooi. Voor de finale trokken hun beoogde tegenstandsters, het eveneens ongeplaatste koppel Jelena Dementjeva en Janette Husárová, zich terug wegens bronchitis van Dementjeva. Het was hun enige gezamen­lijke titel. Noch Française Dechy noch de Amerikaanse Tu had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners.

De Nederlandse Miriam Oremans en Patty Schnyder uit Zwitserland bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Parijs 2002
Parijs